Eva Riccobono (1983) – modella, attrice e conduttrice televisiva italiana
Rosario Riccobono (1929-1982) – criminale italiano
Salvatore Riccobono (1864-1958) – militare, giurista, professore universitario, rettore e scrittore italiano
Vincenzo Riccobono ((1861-1943) – botanico italiano

Pagine correlate
 Riccoboni
 Riccabona